Рогачево е село в Североизточна България, община Балчик, област Добрич. До 1942 година името на селото е Геикчилер. Геикчилер e хора, които се занимават с Елени (Плътнороги). В произведението си за Нова Добруджа румънският бесарабски първенец Василе Строеску съобщава за надпис на каменен надгробен камък, според който селото е основано през 1802 г.

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав

Преброяване на населението през 2011 г. 
Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Източници 

Села в област Добрич
Населени места в община Балчик